

Марна () — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.

Марна — департамент Франції.
 Марна — річка у Франції, права притока Сени.
 Марна () — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя.

Див. також 
 Марн